SV Einheit steht für:
 Sportvereinigung Einheit, eine Sportvereinigung in der DDR
 SV Einheit Kamenz, Sportverein in Kamenz, Sachsen